Усора-Соли () — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватия, что возникла 20 июля 1941 года на территории современной Боснии и Герцеговины во время Второй мировой войны. К 5 июля 1944 года называлась Усора и Соли. Её административным центром была Тузла. Большая жупань получила своё название от одноимённой исторической области.

Гражданской администрацией в большой жупани руководил большой жупан, которого назначал диктатор Анте Павелич. Первым большим жупаном этой большой жупани стал член (с 1938 года) Югославской мусульманской организации Рагиб Чаплич. В сентябре 1942 большим жупаном назначен Бахрии Кадича, а в марте 1944 года большим жупаном становиться Авдо Феризбегович.

Большая жупань делилась на районы, которые назывались «котарськи области» () и совпадали по имени с их административными центрами:

 Власениця (с 5 июля 1944)
 Добой
 Грачаница
 Маглай
 Теслич
 Тешань
 Тузла
 Зворник
 Кладань (с 16 августа 1941)
 Сребреница (с 5 июля 1944)

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделен город Тузла.

С реорганизацией больших жупань в Независимом государстве Хорватия на основании Постановления о больших жупах от 5 июля 1944 к Усора-Соли присоединены районы Сребреница и Власениця с большой жупани Врхбосна. [5]

С 10 октября 1944 центр перенесён с Тузлы в Добой в связи с началом военных действий НОАЮ.

Примечания 

Тузла
Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
1941 год в Хорватии